В США насчитывается 3 округа с названием Уолкер ():
 округ Уолкер — штат Алабама
 округ Уолкер — штат Джорджия
 округ Уолкер — штат Техас